Ча́ппел (или Че́ппел) () — английская фамилия. Известные носители:
 Чаппел, Алонзо (1828—1887) — американский художник XIX века
 Чеппел, Тони (род. 1960) — валлийский игрок в снукер

См. также